Олиге́р — немецкая фамилия. Известные носители:

 Олигер, Иван Михайлович (1909—2012) — российский зоолог.
 Олигер, Николай Фридрихович (1882—1919) — русский писатель.